Чемпионат Европы по фигурному катанию 1935 года проходил с 23 по 26 января в Санкт-Морице (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. У мужчин победил австриец Карл Шефер, став пятикратным чемпионом Европы, у женщин победу одержала норвежка Соня Хени, став четырёхкратной чемпионкой Европы, среди пар победили немцы Макси Гербер и Эрнст Байер.

Результаты

Мужчины 

Судьи:
 L. von Orbán  Венгрия
 Артур Фирегг 
 K. Dundas 
 A. Huber 
 Josef Fellner 
 Freddy Mésot 
 Charles Sabouret

Женщины 

Судьи:
 H. Martineau 
 Charles Sabouret 
 H. Günauer 
 Z. Johansen 
 K. Dannenberg 
 Freddy Mésot 
 L. von Orbán  Венгрия

Пары 

Судьи:
 Freddy Mésot 
 L. von Orbán  Венгрия
 Артур Фирегг 
 W. Bayerle 
 L. Liebermann 
 Charles Sabouret 
 K. M. Beaumont

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
1935 год в фигурном катании
Европа
Январь 1935 года
Спорт в Швейцарии в 1935 году
Чемпионаты Европы в 1935 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии